Guaviraví puede referirse a:

 Guaviraví, localidad de la Provincia de Corrientes, Argentina;
 Río Guaviraví, curso de agua de la Provincia de Corrientes, Argentina;
 Estero Guaviraví, espejo de agua de la Provincia de Corrientes, Argentina.